Flink steht für:

 Apache Flink, ein Open-Source Stream-Processing Framework
 Flink SE, ein Lebensmittellieferdienst in ausgewählten Städten in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden

Personen:
 Gustaf Flink (1849–1931), schwedischer Mineraloge
 Hugo Flink (1879–1947), österreichischer Schauspieler
 Karl Flink (1895–1958), deutscher Fußballer
 Maria Flink (1892–1978), deutsche Politikerin und Landtagsabgeordnete (Zentrum)
 Mattias Flink (* 1970), schwedischer Massenmörder
 Sofi Flink (* 1995), schwedische Speerwerferin
 Warwara Alexandrowna Flink (* 1996), russische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Flinck